Eaton Hall pode referir-se a:

Eaton Hall (Cheshire), um palácio rural da Inglaterra localizado nas proximidades de Chester. Casa de campo dos Duques de Westminster.
Eaton Hall (King City), um palácio do Canadá ao estilo dos châteaux franceses, localizado em King City, Ontário.

Desambiguação